Раскосы — название населённых пунктов в России:

 Раскосы — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Раскосы — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.